Guerra saudita-iemenita (1934)
 Guerra Iemenita del 1979
 Guerra Civil del Iemen del Sud (1986)
 Guerra Civil Iemenita (1994)
 Insurgència al sud del Iemen (2009-2015)
 Guerra Civil Iemenita (2015)